Francesc Bellver (Reus, segle XVIII) va ser un escultor, ebenista i tallista reusenc. Realitzà nombrosos retaules barrocs per a esglésies del Camp de Tarragona. Era cunyat del vallenc Lluís Bonifaç, amb el qual va col·laborar durant els anys 1774 a 1779 en la construcció del cadirat del cor de la Seu Nova de Lleida, considerat una obra mestra de l'escultura barroca a Catalunya. El seu fill, Mateu Bellver i Bonifaç, va continuar el taller a Reus, on el 1809 va ser nomenat regidor i obrer de la Prioral de Sant Pere. Va fer el retaule major de l'església de Sant Salvador de Vilanova de Prades, i figures d'alabastre de Sarral per la Catedral de Tarragona.Tota la seva obra s'ha perdut. Mateu Bellver, casat amb Maria Bartolí, de Reus, va ser pare del també escultor Mateu Bellver Bartolí.

Referències 

Escultors reusencs
Escultors catalans del sud contemporanis